V soubojích 5. ročníku 3. slovenské fotbalové ligy 1997/1998 (3. nejvyšší soutěž) se utkalo celkem 67 týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 V tabulce nejsou započítány výsledky 30. kola

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Új Szó 1997–1998

Externí odkazy 
 Konečné tabulky nižších slovenských soutěží 1997/98, library.hungaricana.hu 

1997/98
Fotbal na Slovensku v roce 1997
Fotbal na Slovensku v roce 1998